Гластиан () (умер в , Кингласси) — святой, епископ Файфа. День памяти — 28 января.

Святой Гластиан из  (Kinglassie, Kinglace) родился в графстве Файф (Шотландия). Будучи епископом Файфа, он проводит службы во времена кровавой войны между пиктами и скоттами. После того, как пикты были покорены, святой Гластиан много сделал, чтобы облегчить их участь.

Гластиан считается святым покровителем Кингласси (графство Файф) и особо почитается в Кинтайре.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Шотландии
Христианские святые IX века
Святые по алфавиту
Католические святые